Boezem kan betekenen:
de borst van een mens, met name de borsten van een vrouw.
het water zonder vast peil waarin het polderwater wordt geloosd, zie boezem (water).
Boezem (Rotterdam) een water in Rotterdam
de twee bovenste afdelingen van het hart, zie Atrium (hart) ook wel hartboezem genoemd.